Pleșoiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pleșoiu (Olt), Gemeinde im Kreis Olt 
 Pleșoiu (Livezi), Dorf im Kreis Vâlcea
 Pleșoiu (Nicolae Bălcescu), Dorf im Kreis Vâlcea